Рейнхольд Бринкман (21 августа 1934 г. Вильдесхаузен, Ольденбург; – 10 октября 2010 года) — немецкий музыковед. 

Бринкман родился в Вильдесхаузене и учился во Фрайбургском университете. Его диссертация была про Арнольда Шенберга. Он начал работать на факультете свободного университета в Берлине в 1970 году. С 1972 по 1980 год преподавал в Филиппс-университете г. Марбург, а затем до 1985 года снова в Берлине, в берлинской Высшей школе музыки. С 1985 года преподавал в Гарвардском университете. В 2001 году был удостоен премии Сименса. В 2006 году был избран почетным членом Американского музыковедческого общества.

Его исследования включали все области теории и истории музыки с XVII века по XX век, с акцентом на междисциплинарном методе.

Избранные сочинения 
 Рихард Вагнер: фон дер опер зум Musikdrama. Берн: Франке 1978
 (прим.авт.) Импровизация и новой музыки. 8 Kongressreferate. Майнц: Шотт 1979
 (прим.авт.) Музыки в IM Alltag. 10 Kongressbeiträge. Майнц: Шотт 1980
 Арнольд Шенберг: Отель Drei Klavierstücke ОП. 11. Studien зур frühen Atonalität бей Шенберг. 2., durchges. Aufl. МИТ эйнем neuen Vorwort. Штутгарт: Штайнер 2000
 "Мусик nachdenken". Рейнхольд Бринкман и Вольфганга Рима в IM Gespräch. Регенсбург: ConBrio 2001
 Вом Pfeifen унд фон альтен Dampfmaschinen. Aufsätze зур музыкальный фон Бетховен бис Рима. Вена: Жолнаи 2006
 Поздно идиллия: вторая Симфония Иоганнеса Брамса, перевод Питер Палмер, Гарвард юниверсити пресс, 1997
 Музыка мое будущее: Шенберг Квартеты и Трио, под редакцией Рейнхольд Бринкман и Кристоф Вульф, Гарвард юниверсити пресс, 2001

Внешние ссылки 
 Рейнхольд Бринкман в каталоге немецкой Национальной библиотеки
 Интервью с Рейнхольдом Бринкманом (немецкий)

Примечания 

Музыковеды Германии